Amarante kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Amarante (kommun i Brasilien, Piauí, lat -6,38, long -42,87), 
 Amarante (ort), Piauí,

Portugal 

 Amarante kommun, kommun, Porto, 
 Amarante, kommunhuvudort, Porto, 
 Amarante (freguesia), freguesia, Porto, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar